Voscherau ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Voscherau (1900–1963), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Eggert Voscherau (* 1943), deutscher Manager
 Henning Voscherau (1941–2016), deutscher Politiker (SPD)
 Walter Voscherau (1903–1962), bekannt als Walter Scherau, deutscher Volksschauspieler